The Killing kan henvise til:

 Det store gangsterkup (1956), originaltitel The Killing, en film af Stanley Kubrick
 The Killing (tv-serie) (2011), amerikansk tv-serie baseret på Forbrydelsen fra 2007